Konzeption steht für:

 Empfängnis, Vereinigung einer Ei- mit einer Samenzelle (Befruchtung)
 Konzeption (Sozialpädagogik), Phase begrifflichen Erfassens
 Konzeption, methodischer Schwerpunkt eines Lehrgangs, siehe Didaktik
 Konzeption, Phase der Entwicklung einer Werbekampagne, siehe Konzepter

Siehe auch:
 Konzept (Begriffsklärung)